El Torneig de Bad Gastein 2009, també conegut com a Gastein Ladies 2009, és un esdeveniment de tennis femení sobre terra batuda que pertany als International tournaments de la WTA. La 3a edició del torneig es va celebrar entre el 20 i el 26 de juliol de 2009 a Bad Gastein, Àustria.

Quadre individual femení

Enllaços externs 
 Web oficial 

2009
WTA Tour 2009